Tomb Raider – serie di videogiochi d'avventura aventi come protagonista Lara Croft
 Tomb Raider – primo videogioco della serie omonima, uscito nel 1996
 Tomb Raider – videogioco della serie omonima uscito nel 2013
 Lara Croft: Tomb Raider (o semplicemente Tomb Raider) – film statunitense del 2001
 Tomb Raider - La culla della vita – film del 2003
 Tomb Raider – film del 2018
 Tomb Raider – fumetto ispirato all'omonima serie di videogiochi